Leptonema kan syfta på:

 Leptonema (djur) – ett släkte av nattsländor
 Leptonema (växter) – ett släkte av växter